A Marinha dos Estados Unidos teve cinco navios chamados USS Connecticut:

 : uma gondola que serviu de 1776 a 1777.
 : uma fragata que serviu de 1799 a 1801.
 : um barco a vapor com rodas de pás que serviu de 1862 a 1865.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Connecticut que serviu de 1906 a 1923.
 : um submarino de ataque da Classe Seawolf em serviço desde 1998.